Дялу-Віїлор () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мошоая.
 Дялу-Віїлор () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Пояна-Лакулуй.
 Дялу-Віїлор () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Кетунеле.